Carolina steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Karolina
 eine Schriftart aus dem 8. Jahrhundert, siehe karolingische Minuskel
 das erste deutsche Strafgesetzbuch von 1532, siehe Constitutio Criminalis Carolina
 Carolina (Provinz), britische Kolonie in Nordamerika
 Carolina (Schiff, 1817), das erste Dampfschiff auf der Donau
 Carolina (Schiff, 1818), das erste Dampfschiff, das zwischen Triest und Venedig verkehrte
 Carolina (Schiff, 1896), ein US-amerikanischer Passagierdampfer
 (235) Carolina, ein Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 K.Ö.H.V. Carolina Graz, eine Grazer Studentenverbindung
 Caroline Noeding, Künstlername Carolina

Carolina ist der Name folgender Orte

in Europa:
 Carolina (Zernez), ein Weiler der Gemeinde Zernez, Kanton Graubünden, Schweiz 
 Rychlik (Trzcianka) (Carolina), Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde  Trzcianka  in Polen

in Afrika:
 Carolina (Südafrika)

in Nordamerika:
 Carolina (Alabama)
 Carolina (Mississippi)
 Carolina (North Carolina)
 Carolina (Rhode Island)
 Carolina (South Carolina)
 Carolina (West Virginia)

in Mittelamerika:
 Carolina (San Miguel), ein Municipio im Departamento San Miguel, El Salvador
 Carolina (Puerto Rico)

in Südamerika:
 Carolina (Brasilien)
 Carolina (Kolumbien)
 Carolina (Maranhão), Gemeinde in Brasilien
 Carolina del Príncipe, Municipio im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Colonia Carolina, ein Municipio in der Provinz Corrientes, Argentinien

im NRHP gelistete Objekte:
 Carolina Coach Garage and Shop, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 09000661
 Carolina Hall, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 73000362
 Carolina Heights Historic District, in Wilmington, North Carolina, ID-Nr. 99000317
 Carolina Inn, in Chapel Hill, North Carolina, ID-Nr. 99000867
 Carolina Methodist Church, in Rosston, Arkansas, ID-Nr. 90001947
 Carolina Place Historic District, in Wilmington, North Carolina, ID-Nr. 92001086
 Carolina Power and Light Company Car Barn and Automobile Garage, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 97001304
 Carolina School Supply Company Building (Former), in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 01000374
 Carolina Supply Company, in Greenville, South Carolina, ID-Nr. 97000743
 Carolina Theatre, in Lumberton, North Carolina, ID-Nr. 81000426
 Carolina Transfer and Storage Company Building, (Former), in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 99001447
 Carolina Village Historic District, in Carolina, Rhode Island, ID-Nr. 74000009
 Carolina, Clinchfield & Ohio Railroad Station and Depot, in Johnson City, Tennessee, ID-Nr. 08000238

Siehe auch:
 Carolin, Caroline
 La Carolina